Склад збірної Кот-д'Івуару на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Кот-д'Івуар
Кот-д'Івуар 2014